Conchoraptor gracilis («ladrón  de mejillones grácil») es la única especie conocida de Conchoraptor, un género extinto de dinosaurios terópodos ovirraptóridos que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
 
El Conchoraptor medía entre 1  y 2 metros de largo, presentando unas extremidades largas y delgadas. A diferencia de otros ovirraptóridos, el Conchoraptor no presentaba una cresta ósea. Al igual que sus parientes, carecía de dientes. En lugar de dientes, los oviraptóridos tenían poderosos picos. La configuración de su mandíbula sugiere que se alimentaba de moluscos. El cráneo de Conchoraptor estaba fuertemente neumatizado, con la mayoría de los huesos huecos. Las conexiones internas entre ambos oídos funcionaban como cámaras de resonancia y una mejor audición.<ref>Kundrat M. and Janacek, J., 2007, "Cranial pneumatization and auditory perceptions of the oviraptorid dinosaur Conchoraptor gracilis (Theropoda, Maniraptora) from the Late Cretaceous of Mongolia", Naturwissenschaften 94:769–778</ref>
Descubrimiento e investigación
La especie tipo, Conchoraptor gracilis, fue descrita por Rinchen Barsbold en 1986, siendo descubierto por una expedición polaco-mongol en 1971 en la Camas Rojas de Hermiin Tsav de la Formación Nemegt. En un principio, los científicos creyeron que Conchoraptor correspondía a un espécimen juvenil de un ovirráptor y que la cresta faltante reflejaba una de las etapas de crecimiento y de maduración sexual del animal.  Pero estudios posteriores de un gran número de especímenes permitieron ubicar a Conchoraptor en se propio género. Las manos de Conchoraptor es una de las razones principales por lo que los científicos decidieron separarlo de Oviraptor. Las manos parecen ser un paso intermedio entre las de Ajancingenia y Oviraptor, haciéndolo obvio que este animal no era un miembro de una especie conocida.
 
La especie tipo de este nuevo género, Conchoraptor gracilis, fue descrita y bautizada por Barsbold en 1986. El nombre genérico se deriva del griego konkhè, "mejillón", y del latín raptor , "saqueador". Este nombre refleja la hipótesis de Barsbold de que los oviraptóridos, en lugar de atacar principalmente a los huevos como se había pensado tradicionalmente, pueden haberse especializado en alimentarse de moluscos. El nombre específico significa grácil del latín , "gracile". El holotipo es IGM 100/20 , un esqueleto parcial con cráneo. Más tarde, cerca de dos docenas de especímenes fueron referidos formalmente a la especie.

ClasificaciónConchoraptor fue asignado por Barsbold a Oviraptoridae en 1986. Análisis recientes muestran que era un miembro de la subfamilia de oviraptóridos Ingeniinae.

El cladograma a continuación sigue un análisis de Fanti et al., 2012.

Paleoecología
Hábitat

Se estima que la Formación Nemegt de Mongolia data de la etapa Maastrichtiense , hace entre 70 y 66 millones de años del período Cretácico Superior. Durante el período Cretácico superior, la tierra que ahora es la Formación Nemegt tenía un ambiente árido con campos de dunas de arena y solo arroyos intermitentes . Es un poco más joven que la cercana Formación Djadochta , y parece haber sido ligeramente más húmedo.  Esta formación es notable por la preservación exquisita de esqueletos de dinosaurios pequeños y frágiles, una ocurrencia rara teniendo en cuenta que estos fósiles típicamente se rompen y se dispersan cuando se encuentran en otras formaciones rocosas.
Paleofauna
Conchoraptor compartió su hábitat con otros oviraptorosaurios como Avimimus y Nomingia, otros terópodos incluyen troodóntidos como Tochisaurus y Zanabazar, los tiranosaurios Alioramus y Tarbosaurus . Los ornitisquios incluyen los paquicephalosáuridos Homalocephale y Prenocephale, los hadrosáuridos Saurolophus, los anquilosáuridos Saichania y Tarchia''.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Conchoraptor dentro de Oviraptorosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Conchoraptor en The Theropod Database (en inglés)

Oviraptorosauria
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios emplumados